

Persone 
 Domenico Libri – mafioso italiano
 Giorgio Libri-Bagnano – giornalista italiano

 Francesco dai Libri – miniatore italiano
 Girolamo dai Libri – pittore e miniatore italiano

Altro 
 Libri – frazione del comune francese di Breglio
 'ndrina Libri – cosca malavitosa calabrese
 Libri – applicazione sviluppata dalla Apple per la lettura di ebook disponibile per i sistemi operativi iOS e macOS

Pagine correlate 

Libro (disambigua)